De Grand Prix-wegrace van de Amerika's 2013 was de tweede race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2013. De race werd verreden op 21 april 2013 op het Circuit of the Americas nabij Austin, Texas, Verenigde Staten. Het was de eerste editie van deze race.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3 
De race werd gestopt na tien ronden na een zware crash van Iwema en vervolgens herstart over vijf ronden. Behalve Iwema waren Fenati, Alt, Antonelli en Techer ook uitgevallen in deze eerste tien ronden en namen niet deel aan de herstart.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2013
Amerika's